() — вид многолетних вечнозелёных растений рода Бамбук (Bambusa) подсемейства Бамбуковые (Bambusoideae) семейства Злаковые (Poaceae).

Ареал 
Растёт в тропических регионах Индокитая.

Описание 
Стебель может вырасти до 500—600 см в длину и 25—35 мм в диаметре.

Примечания

Литература

Ссылки 

Бамбуковые
Флора Азии